Князь Владимир Михайлович Голицын (, с. Бучалки, Епифанский уезд, Тульская губерния — 6 (по др. данным — 9) февраля 1943, о. Свияжск) — российский и советский художник-иллюстратор, автор настольных игр и полярник.

Биография 
Родом из княжеского рода Голицыных. Сын князя Михаила Владимировича Голицына и Анны Сергеевны, урождённой Лопухиной. Внук московского городского главы князя Владимира Голицына и старший брат писателя Сергея Голицына.

В 1917 году окончил 5-ю Московскую гимназию, после чего семья переехала в городок Богородицк в имение родственников графов Бобринских. Владимир устроился работать иллюстратором в местное отделение РОСТА. Чтобы избежать мобилизации в Красную армию, по фальшивой справке о том, что является бывшим матросом крейсера «Аскольд», отправился в полярную экспедицию Льва Зенкевича на Кольский полуостров, где создал серию зарисовок. В 1922 году отправился в экспедицию на Новую Землю. После этого участвовал в экспедициях на южные моря (Азовское и Чёрное).

Одновременно учился у ряда московских художников. В 1925 году за свои расписные шкатулки получил премию на Международной выставке декоративных искусств в Париже.

С 1925 года постоянно создавал иллюстрации для ряда известных журналов того времени («Пионер», «Всемирный следопыт» и др.). Разрабатывал также настольные игры («Пираты», «Захват колоний» и др.).

В связи с дворянским происхождением неоднократно был арестован как «классовый враг». В октябре 1941 году арестован в последний раз и отправлен в ссылку на остров Свияжск, где был приговорён к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Владимир Голицын писал 12 августа 1942 года: «Живу в исправительно-трудовой колонии. В бывшем Свияжском монастыре …Я очень, по-видимому, переменился, меня здесь все зовут дедушкой. Приговора пока у нас, арестованных в Москве в октябре, нет, но вероятно, скоро будет…» Скончался в лагере от пеллагры, развившейся вследствие авитаминоза.

Был реабилитирован 28 февраля 1958 года.

Семья 
Был женат с 1923 года на Елене Петровне Шереметевой (1904—1992), внучке графа Сергея Шереметева и Феофила Мейендорфа. Супруги имели троих детей: дочь Елену (позднее супругу Андрея Владимировича Трубецкого) и сыновей Михаила и Иллариона. Старший сын (также превосходно рисовавший) и внук Андрей стали известными геологами-угольщиками, младший сын, внуки Сергей, Иван и Екатерина — профессиональными художниками.

Примечания

Источник 
 Художник Владимир Михайлович Голицын

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1901 году
Родившиеся в Епифанском уезде
Умершие в 1943 году
Выпускники 5-й Московской гимназии
Художники-иллюстраторы России
Художники журнала «Мурзилка»
Исследователи Арктики
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Владимир Михайлович
Награждённые участники Всемирной выставки (1925)
Умершие в ГУЛАГе